Friedhof Wannsee steht für folgende Friedhöfe im Ortsteil Wannsee des Bezirks Steglitz-Zehlendorf, Berlin:

 Alter Friedhof Wannsee
 Friedhof Wannsee, Lindenstraße